De jury (: A Time to Kill), een legal thriller van de Amerikaanse schrijver John Grisham
A Time to Kill (film), een Amerikaanse verfilming van het boek uit 1996 geregisseerd door Joel Schumacher